Байрон Джеймс «Би Джей» Малленс (; р. 14 февраля 1989, Канал-Уинчестер, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист, который в настоящее время выступает за японский клуб «Леванга Хоккайдо». Играл за такие команды Национальной баскетбольной ассоциации как «Оклахома-Сити Тандер», «Шарлотт Бобкэтс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Карьера в колледже 
В ноябре 2007 года Малленс подписал письмо о намерениях, чтобы играть за баскетбольную команду университета штата Огайо. В своём дебютном сезоне за «Огайо Стэйт Баккайс» он набирал в среднем за игру по 8,8 очка, забивая с игры 64,2% своих бросков.

Карьера в НБА 
Малленс был выбран под 24-м номером на драфте НБА 2009 года командой «Даллас Маверикс» и тут же был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» на Родрига Бобуа и будущий выбор во втором круге драфта. В середине 2009 года, Малленс попросил, чтобы все средства массовой информации и одноклубники называли его «Байрон», а не «BJ».

Во время локаута НБА Малленс подписал контракт с греческим клубом «Паниониосом». Тем не менее после месяца игры за клуб он покинул его расположение, заявив, что хотел присоединиться к команде «Оклахома-Сити Тандер» для добровольных тренировок.

19 декабря 2011 года был обменян в «Шарлотт Бобкэтс» на будущий пик второго раунда драфта НБА 2013 года. 26 декабря 2011 года в дебютном матче за «Бобкэтс» против «Милуоки Бакс» Байрон установил новый для себя рекорд, набрав 10 очков.

6 января 2012 года Малленса прорвало в матче против команды «Атланта Хокс», когда он набрал 17 очков (8 из 13 с игры), собрал 5 подборов и сделал 1 блок-шот за 24 минуты игры, выйдя на площадку со скамейки запасных.

12 января 2012 года в матче с той же «Атлантой» Байрон впервые вышел в стартовой пятёрке. Он сыграл рекордные для себя 33 минуты, набрав при этом 21 очко (8 из 16 с игры) и совершив 4 подбора. 6 апреля 2012 года он установил новый для себя рекорд в игре против «Бакс», набрав 31 очко (14 из 23 с игры) и 14 подборов (9 из них в нападении) за 43 минуты.

20 июля 2013 года Малленс подписал контракт с командой «Лос-Анджелес Клипперс».

20 Февраля 2014 года «Клипперс» договорился с «Филадельфия Севенти Сиксерс» об обмене Малленса и выбора во втором раунде драфта НБА 2018 года на защищенный под 55-м номером выбор во втором раунде драфта НБА 2014 года.

1 июля 2014 года Малленс воспользовался правом на досрочное расторжение своего контракта и стал свободным агентом.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика выступлений в НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика выступлений в лиге развития НБА на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Талса Сиксти Сиксерс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»